Raúl Manfredini (Casilda, 1957) es un cantautor y músico argentino.

Carrera 

Nació en la ciudad de Casilda, a 50 km al oeste de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe. Se inició como profesor de guitarra, solfeo y canto, y también de educación física, y estudió, entre otras cosas, armonía, composición, comedia musical y varios instrumentos musicales.

Ha ganado distintos premios y reconocimientos. En el año 1984 fue designado Artista Revelación en el Festival Folklórico de Cosquín (provincia de Córdoba).
En 1990 y hasta 1993, actuó junto con Marcelo Tega y otros actores en la obra musical "La forestal", cuyas canciones grabó en un CD homónimo. Después de eso, grabó distintos discos musicales infantiles y para adultos, y actuó en varias otras obras musicales, como "Malvinas". Integra el grupo musical Talindo, y desde el 2001 es parte del MOMUSI.

Su música se enfoca a la música del litoral argentino. En sus discos se presentan varias composiciones suyas, canciones tradicionales, y de otros artistas.

Discografía

Para niños 

 1995: En el jardín
 1997: De árbol a estrella.
 2000: Bicha y Bicho]].
 2003: Talindo! (con el grupo de música infantil del mismo nombre, sin el !.).
 2004: Pipirrulines.

Para adultos 

 1993: La Forestal.
 16 años de música
 Río de camalotes
 El tiempo es hoy

 Otras apariciones 

 La gata peluda'' (MOMUSI-María Teresa Corral), cantó una canción de Teresa en ese álbum.

Referencias 

Página oficial de Raúl Manfredini.
Raúl Manfredini en el MOMUSI

Músicos de la provincia de Santa Fe
Compositores de Argentina
Casildenses
MOMUSI
Cantautores de Argentina